

Persone 
 Emanuele Pantanella – artista italiano del legno
 Michelangelo Pantanella – imprenditore italiano, fondatore dell'omonimo pastificio a Roma, su via dei Cerchi

Geografia 
 Pantanella – rione della frazione di Castelvieto del comune di Corciano, nella provincia di Perugia
 Pantanella di Polino – frazione del comune di Gravina in Puglia, nella città metropolitana di Bari

Edifici 
 Ex Pastificio Pantanella – ex pastificio di fine XIX secolo di Roma, su via dei Cerchi
 Ex Pastificio Pantanella – ex pastificio di inizio XX secolo di Roma, su via Casilina

Infrastrutture 
 Stazione di Pantanella – stazione della Ferrovia Roma-Albano